Barret-de-Lioure
 Michel Lioure